Morlange désigne deux anciennes communes du département de la Moselle :

 Morlange, commune rattachée à Bionville-sur-Nied en 1812.
 Morlange-lès-Rémelange, commune rattachée à Fameck en 1810.